Guldfeber har flere betydninger:
 Guldfeber i betydningen søgen efter guld
 Guldfeber (film), en film med Charlie Chaplin fra 1925. Originaltitel Gold rush.
 Guldfeber er titlen på en roman af forfatteren Karen Cushman
 Guldfeber er titlen på en bog om de olympiske lege i Athen 2004, skrevet af journalisterne Allan Wahlers og Kurt Stjernholm Riisberg